Die Chinese Taipei Open 2022 im Badminton, offiziell Yonex Taipei Open 2022, fanden vom 19. bis zum 24. Juli 2022 in Taipeh statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Chou Tien-chen (Champion)
 Wang Tzu-wei (Viertelfinale)
 Kashyap Parupalli (Viertelfinale)
 Kodai Naraoka (Finale)
 Chico Aura Dwi Wardoyo (zurückgezogen)
 Koki Watanabe (2. Runde)
 Khosit Phetpradab (Viertelfinale)
 Misha Zilberman (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tai Tzu-ying (Champion)
 Michelle Li (zurückgezogen)
 Zhang Beiwen (2. Runde)
 Saina Nehwal (zurückgezogen)
 Supanida Katethong (2. Runde)
 Aya Ohori (1. Runde)
 Saena Kawakami (Finale)
 Pai Yu-po     (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lee Yang / Wang Chi-lin
 Leo Rolly Carnando / Daniel Marthin (zurückgezogen)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
 Lee Jhe-huei / Yang Po-hsuan (zurückgezogen)
 M. R. Arjun / Dhruv Kapila (2. Runde)
 Man Wei Chong / Tee Kai Wun
 Krishna Prasad Garaga / Vishnuvardhan Goud Panjala (1. Runde)
 Goh V Shem / Lim Khim Wah (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Anna Cheong Ching Yik / Teoh Mei Xing (zurückgezogen)
 Yeung Nga Ting / Yeung Pui Lam (zurückgezogen)
 Chang Ching-hui / Yang Ching-tun (2. Runde)
 Febriana Dwipuji Kusuma / Amalia Cahaya Pratiwi (zurückgezogen)
 Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (zurückgezogen)
 Ng Tsz Yau / Tsang Hiu Yan
 Sayaka Hobara / Hinata Suzuki (Halbfinale)
 Low Yeen Yuan / Valeree Siow (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (zurückgezogen)
 Rinov Rivaldy / Pitha Haningtyas Mentari (zurückgezogen)
 Lee Jhe-huei / Hsu Ya-ching  (2. Runde)
 Yang Po-hsuan / Hu Ling-fang (zurückgezogen)
 Rehan Naufal Kusharjanto / Lisa Ayu Kusumawati (zurückgezogen)
 Ishaan Bhatnagar / Tanisha Crasto (Viertelfinale)
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany (zurückgezogen)
 Zachariah Josiahno Sumanti / Hediana Julimarbela (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite
 Offizielle Webseite

2022
Badmintonwettbewerb in Taipeh
Badminton 2022